Panzacchi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Panzacchi (1840–1904), italienischer Dichter und Kunstkritiker
 Maria Elena Panzacchi (1668–1737), italienische Malerin